Подлуг може бити:

 Подлуг (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Подлуг (Бенковац), насељено мјесто у граду Бенковцу, Република Хрватска